Александр Сипягин:
 Сипягин, Александр Анатольевич (род. 1967) — российский музыкант, джаз-трубач.
 Сипягин, Александр Григорьевич (1875—1941) — российский политический деятель, депутат Государственной думы Российской империи I созыва, протоиерей католической церкви.